Задорожье — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на реке Каменка в 4 км к западу от Пскова и в 1 км к северу от Неёлово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района